Françoise Prévost, danzatrice (ca. 1680-1741)
Françoise Prévost, attrice (1930-1997)